Marquinho (Paraná), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Marco Aurélio Pereira Alves, een Braziliaans voetballer uit 1982 met de voetbalnaam Marquinho
 Marco Antônio de Mattos Filho, een Braziliaans voetballer uit 1986 met de voetbalnaam Marquinho
 Marco Antonio dos Santos, een Braziliaans voetballer uit 1966 met de voetbalnaam Marquinho